Espindes steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Ependes FR im Kanton Freiburg, Frankreich
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Ependes VD im Kanton Waadt, Frankreich